Daroca, une commune de la province de Saragosse en Espagne.
 La Daroca, un cours d'eau d'Espagne.